Bohldamm bezeichnet:
einen Bohlenweg
ein Flüchtlingslager in Uelzen